Лига чемпионов КАФ 2014 — юбилейный 50-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира КАФ и 18-й под названием Лига чемпионов КАФ (оригинальное название текущего розыгрыша — 2014 Orange CAF Champions League). Победитель играл на клубном чемпионате мира 2014 и Суперкубке КАФ 2015. Действующий победитель турнира — египетский «Аль-Ахли».

Формат и участники 
Турнир прошёл по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. На групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы, игры прошли в 2 круга по три тура (игра дома/игра на выезде). По 2 лучшие команды из групп вышли в полуфинал. Финал состоял их двух матчей. Двенадцать стран, имеющих право делегировать сразу по два клуба, определялись на основе рейтинга КАФ за пятилетку с 2008 — по 2012 годы.

Список участников 
Команды выделенные жирным стартовали не с предварительного, а с 1 раунда.

Не выставили команд для участия в турнире федерации Бенина, Джибути, Кабо-Верде, Маврикия, Малави, Реюньона, Сомали, ЦАР, Эритреи.

График игр

Квалификация

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Групповой этап

Регламент группового этапа 
Победители второго раунда разбиваются на 2 группы и играют по круговой системе в 2 круга. Команды занявшие первые два места выходят в полуфинал.
Команда получает 3 очка за победу, 1 очко за ничью и 0 очков за поражение. В случае равенства очков применяются следующие критерии:
 Количество очков набранных командами в личных встречах
 Разница забитых и пропущенных мячей в личных встречах
 Мячи забитые на выезде в личных встречах
 Разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах
 Количество забитых мячей во всех матчах

Группа A

Группа Б

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Лучшие бомбардиры 
  Эль-Хади Беламейри ЕС Сетиф
  Фирмин Ндомбе Мубеле Вита
  Мришо Нгаса Янг Африканс
  Хайтем Жуини Эсперанс
(все по 6 мячей)

Примечания

См. также 
 Кубок Конфедерации КАФ 2014
 Суперкубок КАФ 2015

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ на сайте КАФ 
 Лига чемпионоф КАФ на сайте MTNfootball 

2014
Футбол в Африке в 2014 году